Изабелла Блейк-Томас (; род. 21 сентября 2002) — британская юная актриса, наиболее известная своей ролью Лили Роуз в телепередаче «».

Биография 
Блейк-Томас родилась в , в Лондоне 21 сентября 2002 года в семье Чарли и Элизабет Блейк-Томас.

В возрасте пяти лет Блейк-Томас сыграла свою первую роль, появившись в 2008—2009 годах в телепередаче канала  «». В 2009 году появилась в небольшой роли в биографическом фильме «», где сыграла девочку, которая присутствует на чаепитии. В 2010 году участвовала в телесериале «» — адаптации серии книг, сыграв Виолетт Элизабет-Ботт. В 2011 году появилась в незначительной роли Иззи в фильме «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка». Первая главная роль Изабеллы была роль Джули в малоизвестном независимом фильме «Маленькая слава», где она снялась вместе с Кэмероном Брайтом. В декабре 2012 года Блейк-Томас сыграла роль Аннабель Крамб в экранизации Дэвида Уолльямса книги «».

Изабелла делит своё время между Лондоном и Лос-Анджелесом и проживает вместе со своей матерью Элизабет. Является «послом» «Молодёжного движения еды» (), так как по её словам, ей «хочется познакомить детей с полезной едой, чтобы те росли здоровыми, получая с пищей энергию, достаточную для любых занятий».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 

Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании